Nel singolare maschile del San Juan Open 1981 tenutosi a San Juan, in Porto Rico, Il singolare del torneo di tennis San Juan Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eliot Teltscher che ha battuto in finale Tim Gullikson 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Eliot Teltscher (campione)
 Tim Gullikson (finale)
 Sandy Mayer (semifinali)
 Francisco González (semifinali)

 Peter Feigl (primo turno)
 John Hayes (primo turno)
 Anand Amritraj (primo turno)
 Chris Mayotte (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Juan Open 1981